Anja Mittag
 Gösta Mittag-Leffler
 Funzione di Mittag-Leffler
 28394 Mittag-Leffler

Altri progetti